Mīrzā (en persan : ) peut se référer :

 au titre Mīrzā provenant du persan amirzadeh, signifiant littéralement « fils d’un émir » ou Amir (arabe : ), c’est-à-dire un prince de sang : ce titre est utilisé par les Turcs et les Mongols ainsi que d’autres cultures musulmanes sous l’influence du persan, comme en Inde moghole ou chez les Tatars (sous la forme turcisée Mırza) ;
 à la version kurde du mot amirzadeh formé de mīr, équivalent d’« émir » chez les anciens chefs kurdes, et du suffixe za (« né ») signifiant « descendant de… », qui vient du mot zayin « naître »);
 à l’adjectif musulman signifiant que la personne « descend directement d’un roi » en persan s’il vient après le nom (Abbas Mīrzā), ou qu’il s’agit d’un conseiller du roi s’il est placé avant (Mīrzā Ghiyâs Beg) ;
 à une personne (pas nécessairement musulmane) qui a une mère sayyide (mais dont le père ne l’est pas) : de telles personnes portent le titre de mīrzā, placé avant leur nom ;
 à une personne affirmant descendre de la famille du prophète Mahomet.

Patronyme 

 Abdol Hossein Mirza Farmanfarma, politicien de l’époque Qajare en Iran ;
 Abu Saïd Mirza (1424-1469), neveu de Khalil Sultan, arrière-petit-fils de Tamerlan et grand émir timouride de 1452 à 1469 ;
 Aziz Mirza, réalisateur de films indien ;
 Badr Mirza, coureur cycliste émirati ;
 Diya Mirza, actrice et Miss Inde ;
  (1922-1975), prince héritier de la dynastie qajare ;
  (1918-1988), prince héritier de la dynastie qajare ;
 Iraj Mirza, poète persan ;
 Iskander Mirza, premier président du Pakistan ;
 Mohammad Hassan Mirza et , princes héritiers de la dynastie qajare en Perse ;
 Said Mirza, réalisateur de films indien ;
 Sania Mirza, joueuse de tennis indienne ;
  (1978-), comédienne anglaise ;
  (1936-2007), journaliste pakistanais ;
 Yousif Mirza, coureur cycliste émirati.

Prénom 

Mirza peut également être un prénom, qui a notamment été porté par :
 Mirza Irshad Baig, ancien membre du parlement de l’Inde ;
 Mirza Aslam Beg, général, ancien chef d’état-major de l’armée du Pakistan ;
 Mirza Delibašić et Mirza Teletović, joueurs bosniaques de basket-ball ;
 Mirza Begić, joueur slovène de basket-ball ;
 Mirza Ghalib, poète indien de langue ourdoue et persane qui faisait partie de la cour moghole ;
 Mirza Ghulam Ahmad, fondateur du mouvement Ahmadiyya ;
 Ali Mirza Kadjar, chef actuel de la dynastie qajare.

Divers 
 En zoologie,  est un genre de primates.

 En astronomie, Mirza est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles (voir Liste de noms traditionnels d’étoiles) :
 β Canis Majoris ;
 γ Canis Majoris ;
 ζ Ursae Majoris, dont le nom traditionnel usuel est Mizar.

Nom d’animal et œuvres d’art 
 Mirza était une petite chienne du poète Jacques Delille qui venait au château de Versailles faire la lecture à Jeanne Bécu, comtesse du Barry, favorite de Louis XV : la comtesse se prit d’affection pour Mirza et lui offrit un collier de diamants qu’elle avait reçu de Gustave III de Suède lorsqu’il était l’héritier de la couronne de son pays.

 Mirza figure dans le titre du drame Zamore et Mirza, pièce écrite en 1784 par Olympe de Gouges.
 Mirza est le titre d’une chanson de Nino Ferrer de 1965.
 Mirza hvala ti est le titre d'une chanson écrite pour Mirza Delibašić.

Sources 

Patronyme iranien
Titre
Culture iranienne
Homonymie stellaire
Patronyme arabe
Prénom arabe
Prénom masculin
Homonymie de prénom